DJK har flere betydninger:
 Det Jyske Kunstakademi – uddannelsesinstitution for kunst i Århus
 Dansk Jernbane-Klub – forening for jernbane-entusiaster
 Den Jyske Kontrolcentral – privat firma for alarm-overvågning